Го́ппер або Хо́ппер () — англомовне прізвище.

Відомі носії 
 Вільям Гоппер (; 1915—1970) — американський актор і режисер, ветеран Другої світової війни. Син акторів Гедди Гоппер та Девольфа Гоппера.
 Гедда Гоппер (, уроджена Ельда Фуррі, ; 1885—1966) — американська акторка, колумніст, радіоведуча. Мати Вільяма Гоппера та дружина Девольфа Гоппера.
 Ґрейс Гоппер (, уроджена Грейс Брюстер Мюррей, ; 1906—1992) — американська військова діячка, контр-адмірал ВМС ​​США, яка стояла біля витоків комп'ютерних технологій.
 Девольф Гоппер (; 1858—1935) — американський актор, співак, комік і театральний продюсер. Батько Вільяма Гоппера та чоловік Гедди Гоппер.
 Денніс Гоппер (; 1937—2010) — американський актор.
 Едвард Гоппер (; 1882—1967) — американський художник.
 Една Воллес Гоппер (; 1872—1959) — американська акторка сцени та німого кіно.
  (; 1953) — англійський науковець в галузі інформатики.
 Стівен Дональд Гоппер (; 1951) — західноавстралійський ботанік.
 Том Гоппер (; 1985) — англійський актор.